Кубок Болгарії з футболу 1996—1997 — 57-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув ЦСКА (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 1996

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 листопада 1996

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 листопада 1996

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 листопада/5 грудня 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/11 грудня 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/13 грудня 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/18 грудня 1996

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/19 березня 1997

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/22 квітня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/23 квітня 1997

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на rsssf  
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1996–1997
Болгарія
Болгарія
1996 у болгарському спорті
1997 у болгарському спорті